Картервил има више значења:
 Картервил (Илиноис)
 Картервил (Мисури)